уезд расположен в префектуре Фукусима, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 22 588 человек, площадь 283,78 км², плотность 79,6 человек / км².

Посёлки и сёла 
 Айдзубанге
 Янаидзу
 Янаидзу

Слияния 
 1 ноября 2005 года посёлок Кавахигаси слился с городом Айдзувакамацу.

Уезды префектуры Фукусима